Паата Гвиниашвили () — грузинский борец. Участвует в соревнованиях по самбо, дзюдо, чидаобе. Чемпион и призёр чемпионатов Грузии по дзюдо, абсолютный чемпион Грузии по чидаобе, чемпион Грузии по самбо, призёр чемпионатов Европы по самбо, бронзовый призёр Европейских игр 2019 года в Минске по самбо, чемпион и призёр чемпионатов мира по самбо, призёр Кубка мира по самбо.

Выступления на чемпионатах страны 
 Чемпионат Грузии по дзюдо 2010 года — ;
 Чемпионат Грузии по дзюдо 2011 года — ;
 Чемпионат Грузии по дзюдо 2012 года — ;
 Чемпионат Грузии по дзюдо 2013 года — ;
 Чемпионат Грузии по дзюдо 2014 года — ;
 Чемпионат Грузии по дзюдо 2015 года — ;
 Абсолютный чемпион Грузии 2015 года по чидаобе;
 Чемпионат Грузии по самбо 2018 года — ;
 Чемпионат Грузии по самбо 2021 года — ;

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы Грузии по дзюдо
Чемпионы Грузии по самбо
Чемпионы мира по самбо
Дзюдоисты по алфавиту
Самбисты по алфавиту
Спортсмены нескольких видов спорта